Часовня в Метгетене (Лесная церковь, ) — евангелическая часовня в посёлке имени Александра Космодемьянского (бывш. Метгетен, ) на Лужской улице (совр. ул. Сержанта Карташева). Сооружена на пожертвования преуспевающего предпринимателя Густава Бруна, освящена в 1925 году. Спроектировал часовню директор Кёнигсбергской академии искусств профессор Мэй (). Здание было восьмиугольным и имело 300 мест для прихожан. Внутри находился орган, имевший 17 регистров. На башенке был один колокол.

В 1945 году церковь не была разрушена. После войны здание использовалось как склад и полностью разрушилось к 1988 году.

Современный адрес 
г. Калининград, Посёлок имени Александра Космодемьянского

Литература 
Walter Hubatsch Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 1968, стр. 47 Bd.II

Примечания 

Культовые сооружения Калининграда
Утраченные часовни России
Утраченные лютеранские храмы